

Toponyme 

 Akiza, arrondissement de la commune béninoise de Zogbodomey dans le département du Zou..

Pseudonyme 

 Robinson Deschamps (1976-), graphiste, calligraphe et designer français.

Voir aussi 
 Akiza Izinski, une psycho-duelliste du dessin animé Yu-Gi-Oh! 5D's